est la formule brute de plusieurs isomères.

 5,6-benzoquinoline, numéro CAS ,  et 
 1,10-phénantroline ou ortho-phénanthroline ou phen, numéro CAS 
 1,7-phénantroline, numéro CAS 
 Benzo(c)cinnoline ou 5,6-phénanthroline, numéro CAS 
 phénazine ou dibenzopyrazine numéro CAS 
 2-cyano-3-phénylpyridine, numéro CAS 
 2-cyano-4-phénylpyridine, numéro CAS 
 2-cyano-6-phénylpyridine, numéro CAS 
 5-phénylpyridine-2-carbonitrile, numéro CAS